Nadriczne (ukr. Надрічне, do 1964 roku Хатки, Chatky, pl. Chatki) – wieś na Ukrainie, w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim.

Zobacz też 
 Nadriczne (rejon brzeżański)

Przypisy

Bibliografia 
 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon trembowelski